La gare de Zhengyangmen-Est (京奉铁路正阳门东车站) est une ancienne gare ferroviaire chinoise. Elle est située près de la porte Zhengyangmen, au sud-est de la place Tian'anmen à Pékin.

Première gare de la ville, elle est nommée gare de Pékin lors de son ouverture en 1901 par les .

Elle est renommée Zhengyangmen, lors de son remplacement par la nouvelle gare de Pékin en 1959.

Depuis 2010 elle fait partie du musée des chemins de fer de la Chine.

Situation ferroviaire 
Elle était l'origine de la .

Histoire 
La « gare de Pékin » est mise en service en 1901. C'est une gare des , origine et terminus de la ligne de Pékin à Shanhaiguan. Le bâtiment actuel est inauguré en 1906.

En 1959, elle est renommée Zhengyangmen après son remplacement par la nouvelle gare de Pékin.

Musée 
En 2008, elle est devenue un musée, qui est maintenant une branche du .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire en Chine
 Gare de Pékin

Liens externes 
 

Musée à Pékin
Musée ferroviaire
Zhengyangmen Est
Zhengyangmen Est
Zhengyangmen Est